Stener Johannes Stenersen henviser til:
 
 Stener Johannes Stenersen (teolog) (1789–1835) – norsk teolog
 Stener Johannes Stenersen (veterinær) (1835–1904) – norsk veterinær